Bihar – sovrano khazaro
 Bihar – stato dell'India
 Bihar – nome ungherese dei monti Bihor
 Comitato di Bihar – comitato del Regno d'Ungheria